

Industrie 
Gartner, Inc. est une firme américaine de conseil et de recherche dans le domaine de la technologie.

Sport 
 Jo Gartner était un pilote automobile autrichien de Formule 1 et de voitures d'endurance.
 Mike Gartner (né en 1959), ancien joueur de hockey sur glace
 Kerrin Lee-Gartner skieuse alpine canadienne

Patronyme 
 August Gärtner (1848-1934), hygiéniste et médecin légiste allemand.

 Claus Theo Gärtner (né en 1943) acteur allemand
 Georg Gärtner (1920-2013) soldat allemand recherché pendant 40 ans par le FBI
 Gérard Gartner (1935-) écrivain, peintre, sculpteur et boxeur français
 Gustav Gärtner(1855-1937, médecin originaire de Bohême, professeur de pathologie expérimentale à Vienne.
 Hermann Treshow Gärtner (1785-1827), chirurgien et anatomiste danois.
 Jakob Gartner (1861-1921) architecte autrichien, spécialisé dans la construction de synagogues
 James Gartner, réalisateur américain
 Joseph Gärtner (1732- 1791) botaniste allemand
 Karl Christian Gärtner (1712-1791), critique et poète allemand
 Karl Friedrich von Gärtner (1772-1850) botaniste et médecin allemand
 Michel Gartner (1919-1944), résistant français du réseau Alliance pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Wolfgang Gartner, (né en 1982) producteur américain de musique électronique

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Patronyme alsacien
Patronyme lorrain